L'espressione Fiera di Senigallia, o Fiera di Sinigallia, può riferirsi a:

 Fiera di Senigallia – fiera che si svolge a Milano, in Italia
 Fiera di Senigallia – fiera storica che si svolgeva a Senigallia, in Italia